HRI est un sigle qui peut signifier :
 Human-robot interaction (en français, interaction homme-robot), un champ de recherches interdisciplinaires à la frontière entre la robotique, l'ergonomie et la psychologie ;
 , une enzyme dont l'action est inhibée par la présence d'hème.